Ludan ist der Name 

 des Heiligen Ludan († 1202)
 der Rennrodlerin Lilia Ludan (* 1969)